Goette ist der Familienname folgender Personen:

 Aelrun Goette (* 1966), deutsche Regisseurin
 Albrecht Goette (* 1950), deutscher Schauspieler
 Alexander Goette (1840–1922), deutscher Zoologe
 Hans Rupprecht Goette (* 1956), deutscher Klassischer Archäologe
 Ulrich Goette Himmelblau (* 1952), deutscher Maler und Grafiker
Walther Goette (1894–1959), deutscher Admiralarzt
 Wilhelm Goette (1873–1927), deutscher Architekt und Baubeamter
 Wolf Goette (1909–1995), deutscher Schauspieler
 Wulf Goette (* 1946), Richter am Bundesgerichtshof

Siehe auch:
 Goethe (Begriffsklärung)
 Götte